Todd Martin besegrade David Wheaton med 6–3, 6–4 i finalen och vann singelspelet vid International Tennis Championships 1993.

Seedning

  Wally Masur (Semifinal)
  David Wheaton (Final)
  Todd Martin (Mästare)
  Richey Reneberg (Andra omgången)

 Jonathan Stark (Andra omgången) 
 Luis Herrera (Andra omgången) 
 Derrick Rostagno (Andra omgången) 
 Jeff Tarango (Andra omgången)

Lottning

Finalmatcher

Sektion 1

Sektion 2

Externa länkar 
Lottning

Sportåret 1993
ATP-touren